Московское восстание:
 Московское восстание (1382)
 Московское восстание (1547)
 Московское восстание (1606) — свержение Лжедмитрия I (эпизод Смутного времени).
 Московское восстание (1610) — свержение Василия Шуйского (эпизод Смутного времени).
 Московское восстание (1611) — выступление жителей Москвы против польско-литовских оккупантов.
 Московское восстание (1648) — Соляной бунт.
 Московское восстание (1662) — Медный бунт.
 Московское восстание (1682) — Хованщина.
 Московское восстание (1771) — Чумной бунт.
 Московское восстание (1905) — московский эпизод Первой русской революции.
 Московское восстание (1917) — московский эпизод Октябрьской революции.
 Московское восстание (1918) — Левоэсеровский мятеж.
 Московское восстание (1993) — внутриполитический конфликт в Российской Федерации 21 сентября — 4 октября 1993 года.